Armavir (stad in Armenië), een stad in Armenië
 Armavir (provincie), een provincie of marz van Armenië
 Armavir (Rusland), een stad in Rusland, genoemd naar het Armeense Armavir